Villamayor de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamayor de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villamayor de Calatrava (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar